Domů s názvem U Zlatého orla je více:

 dům U Zlatého orla – nárožní dům, původně s lékárnou v Brně, náměstí Svobody 1 a Česká 2
 dům U Zlatého orla – nárožní měšťanský dům v Praze 1 na Malé Straně, Mostecká 42/24 a Josefská 42/1
 dům U Zlatého orla – měšťanský dům v Praze 1 na Malé Straně, Nerudova čp. 216/26
 dům U Zlatého orla – měšťanský dům v Praze 1 na Starém Městě, Malé náměstí čp. 457/13

Reference